Hermann Oesterley ist der Name folgender Personen:

* Hermann Oesterley (Germanist) (1834–1891), deutscher Germanist und Bibliothekar 
 Hermann von Oesterley (1868–??), deutscher Beamter